Topònims:
 Baiona, localitat francesa (oficialment en francès Bayonne)
 Baiona (Pontevedra), localitat gallega de Pontevedra (en castellà Bayona)
 Biografies: 
 Juan Antonio Bayona, director de cinema català
 Antoni Bayona i Rocamora, jurista català